Кубок Білорусі з футболу 2017–2018 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру в Білорусі. Титул вдруге поспіль здобуло Динамо-Берестя.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 травня 2017

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 червня 2017

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 липня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 листопада 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/17 березня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/18 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 квітня/2 травня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Білорусі на soccerway 

2017—2018
Білорусь
Білорусь
2017 у білоруському спорті
2018 у білоруському спорті